Rozgadana farma – amerykański film fabularny z 1997 r.
 Rozgadana farma – francuski serial animowany z 2006 r.